Евгений Петрович Котов (1923—1943) — стрелок 130-го гвардейского стрелкового полка 44-й гвардейской стрелковой дивизии 1-й гвардейской армии Юго-Западного фронта, гвардии красноармеец. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 21 февраля 1923 года в городе Детское Село. Русский.

Окончил 7 классов общеобразовательной школы № 406 (город Детское Село, ныне город Пушкин). Работал на Пушкинском машиностроительном заводе (в довоенные годы — завод дорожных машин) учеником токаря, затем токарем-универсалом.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны завод был эвакуирован в Ленинград, где Евгений Котов вместе с товарищами по цеху в тяжёлые блокадные дни работал для фронта.

В начале 1942 года Котов ушёл добровольцем на фронт. В составе лыжного батальона сражался на одном из южных участков Ленинградского фронта, был ранен. Зиму 1942—1943 годов красноармеец Котов встретил на Юго-Западном фронте в составе 44-й гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии.

Стрелок 130-го гвардейского стрелкового полка гвардии рядовой Евгений Котов 15 января 1943 года у станции Красновка (Тарасовский район Ростовской области) в составе группы из 13 человек ворвался на окраину укреплённого пристанционного посёлка Донской. Из захваченных 3 домов бойцы отразили многочисленные атаки превосходящих сил противника и продолжали вести огонь даже тогда, когда гитлеровцы подожгли дома. В этом бою погиб.

Похоронен в  на станции .

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому составу Красной Армии» от 31 марта 1943 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен посмертно звания Героя Советского Союза.

Память 
 У перрона станции Красновка установлен памятник 13-ти Героям.
 В Москве в Центральном музее Вооруженных Сил оборудован стенд «Тринадцать Героев Красновки».
 В городе Пушкин на доме № 19 по улице Новодеревенской установлена мемориальная доска.
 На территории Пушкинского машиностроительного завода, откуда ушёл добровольцем на фронт будущий Герой Советского Союза, также есть мемориальная доска.

Ещё одна мемориальная доска из мрамора (архитектор Егоров М. Ф.) была установлена в 1959 году на здании бывшей средней школы на углу Софийского бульвара, где сегодня располагается учебный центр ГУВД. На доске было указано: «Здесь учился Герой Советского Союза Евгений Петрович Котов с 1932 по 1939 гг.».. Она существовала до ремонта здания в 1985 году, а затем была утрачена.

26 января 2004 года мемориальную доску Евгению Котову открывали во второй раз, на том же самом месте. На доске выбита новая надпись: «В этом здании окончил 7 классов средн. шк. ЕВГЕНИЙ КОТОВ 1923−1943. За подвиг в Великой Отечественной войне удостоен звания Героя Советского Союза посмертно».

Инициатором восстановления памятной доски Евгению Котову был известный ветеран войны, почётный гражданин Пушкина — Юрий Александрович Семёнов (ныне покойный). В торжественной церемонии открытия памятной доски принимали участие заместитель главы районной администрации Е. Н. Нестерова и председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Л. А. Виноградов. Новая доска выполнена из гранита, на ней изображены портрет юного Жени Котова с надписью. Изготовила и установила мемориальную доску пушкинская фирма «Энозис» на собственные средства.

См. также 
 Список Героев Советского Союза Ростовской области.

Примечания

Ссылки 
 
 История Царского Села в лицах — Котов Евгений Петрович.
 Котов Евгений Петрович // Герои Дона : биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека; сост. Н. Н. Зайцева. Ростов-на-Дону, 2017 — .

Погибшие в боях Великой Отечественной войны